Koritnica je lahko: 

 naselje 
 v Sloveniji:
 Koritnica, naselje v občini Krško
 Koritnica, naselje v občini Tolmin.
 Kal - Koritnica, naselje v občini Bovec
 Loška Koritnica, zaselek pri Logu pod Mangartom
 v Srbiji:
 Donja Koritnica 
 Gornja Koritnica 

 vodotok v Sloveniji:
 Koritnica, gorski potok, ki izvira pod Mangartom in se pri Bovcu izliva v Sočo
 Koritnica, potok v Nomnju pri Bohinju (tvori Koritniška slapova)
 Koritnica, potok pri zaselku Spodnje Fužine v občini Preddvor
 Koritnica, potok, ki sodi v porečje reke Sopota

 ostalo-geomorfologija:
 Loška Koritnica, dolina v Sloveniji
 Koritnica zaliv na otoku Kornat